Asa Dotzler ( - ) est un coordinateur de la communauté pour plusieurs projets de Mozilla. Il est le créateur, dirigeant et coordinateur du contrôle qualité et du programme de test.

Il a aussi cofondé et coordonne le projet Spread Firefox lancé en .

 : à la suite des déclarations du PDG de Google sur la politique de confidentialité du moteur de recherche, Asa Dotzler recommande l'utilisation de Bing aux utilisateurs de Firefox.

Liens externes 

 
 
 Son weblog : http://weblogs.mozillazine.org/asa/

Personnalité liée au logiciel libre
Naissance en juin 1974